−0 (від'ємний нуль)

 −0 (в математиці, в граничному численні) — умовне позначення від'ємного нескінченно малого числа.
 −0 (в програмуванні) — число, що з'являється при виконанні комп'ютерних обчислень з плаваючою точкою (а також при деяких представленнях цілих чисел зі знаком).

Див. також 
 +0 (значення)
 Нуль (число)
 Нуль (цифра)

0